Kerr är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också användas somförnamn samt ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Kerr
 Albert Kerr (1888–1941), kanadensisk ishockeyspelare
 Alfred Kerr(1867–1948), tysk judisk litteraturkritiker
 Archibald Clark Kerr (1882–1951), brittisk diplomat
 Bill Kerr (1922–2014), australisk skådespelare
 Bobby Kerr (1882–1963), kanadensisk löpare
 Brian Kerr (född 1953), irländsk fotbollstränare
 Chloe Kerr (född 1985), amerikansk basketspelare
 Cristie Kerr (född 1977), amerikansk golfspelare
 Deborah Kerr (1921–2007), brittisk skådespelare
 Errol Kerr (född 1986), amerikansk och jamaicansk skicrossåkare
 George Kerr (1937–2012), jamaicansk kort- och medeldistanslöpare
 Jim Kerr (född 1959), skotsk sångare
 John Kerr (1824–1907), skotsk fysiker
 John Kerr (seglare) (född 1951), kanadensisk seglare
 John Bozman Kerr (1809–1878), amerikansk diplomat och politiker, whig, kongressrepresentant för Maryland
 John Leeds Kerr (1780–1844), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Maryland
 John Robert Kerr (1914–1991), australisk jurist, domare och generalguvernör
 Joseph Kerr (1765–1837), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senator för Ohio
 Judith Kerr (1923–2019), tysk-brittisk författare och illustratör
 Katharine Kerr (född 1944), amerikansk science fiction- och fantasyförfattare
 Mark Kerr (född 1968), amerikansk MMA-utövare
 Michael C. Kerr (1827–1876), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant fïr Indiana
 Miranda Kerr (född 1983), australisk fotomodell
 Robbie Kerr född 1979), brittisk racerförare
 Robert S. Kerr (1896–1963), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Oklahoma
 Sam Kerr (född 1993), australisk fotbollsspelare
 Steve Kerr (född 1965), amerikansk basketspelare och baskettränare
 Tim Kerr (född 1960), kanadensisk ishockeyspelare
 Walter Kerr (1839–1927), brittisk sjöafficer
 Warwick Estevam Kerr (1922–2018), brasiliansk genetikere och entomolog

Skotska efternamn